Tianjin Open 2019 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA International Series w sezonie 2019 z cyklu Tianjin Open rozgrywany w dniach 7–13 października 2019 roku w Tiencinie na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 500 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2019 w tenisie ziemnym
2019
2019 w Chinach